General Villegas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de General Villegas, kommun, Buenos Aires, 
 General Villegas (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar